Вороны может означать:
 Во́роны — род птиц из семейства врановых (Corvidae).

Искусство 
 Вороны: начало (:en:Crows Zero)
 Вороны: продолжение (:en:Crows Zero 2)
 Вороны: взрыв (:en:Crows Explode)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Вороны — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Вороны — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Вороны — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Вороны — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Вороны — деревня в Берестовицком сельсовете Берестовицкого района Гродненской области.
 Вороны — деревня в Пограничном сельсовете Берестовицкого района Гродненской области.

Россия 
 Вороны — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Вороны — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Вороны — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Вороны — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Вороны — деревня в Жарковском районе Тверской области.

Украина 
 Вороны — село в Котелевском районе Полтавской области.

См. также